Varie unità della marina israeliana hanno assunto il nome Eilat, tra cui una motocannoniera affondata dagli egiziani

Attualmente il nome Eilat è assegnato a una corvetta Classe Sa'ar 5